Jump (Flo Rida-dal)
 Jump (Girls Aloud-dal)
 Jump (Lee Ryan-dal)
 Jump (Madonna-dal)
 Jump (Van Halen-dal)
 Jump Records
 Jump (film) 2009-es hongkongi zenés-táncos vígjáték